Alcaudete kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcaudete (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Alcaudete (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar